Пётр Ильи́ч Воробьёв () — советский хоккеист, советский и российский тренер. Мастер спорта, заслуженный тренер России, заслуженный тренер Латвийской ССР.

Биография 
Родился в семье рабочих, в которой было восемь детей: шесть сыновей и две дочери. Пётр — предпоследний ребёнок. В детстве увлекался практически всеми игровыми видами спорта. Хоккеем начал заниматься практически случайно. Окончил  и Высшую школу тренеров.

Женат, имеет двух сыновей. Оба сына, Илья и Алексей — профессиональные хоккеисты. В 1996 году награждён орденом Дружбы. В 1975 году снялся в эпизодической роли в фильме «Центровой из поднебесья».

Карьера в качестве игрока 
С 1967 по 1979 год играл на позиции центрального нападающего сначала в «Динамо» Киев, затем в «Динамо» Рига под руководством Виктора Тихонова в одной тройке с легендарным нападающим Хелмутом Балдерисом. Играл за вторую сборную СССР на турнире «Приз Ленинградской правды». В чемпионатах СССР сыграл 205 матчей, в которых забросил 120 шайб.

Карьера в качестве тренера 
В 1980 году перешёл на тренерскую работу.

 «Латвияс Берзс» Рига — 1980—1982
 «Динамо» Рига — помощник главного тренера, 1982—1989
 «Динамо» Рига — главный тренер, 1989—1990
 «Динамо» Москва — помощник главного тренера, 1990—1992
 «Динамо» Москва — главный тренер, 1992—1993
 «Франкфурт Лайонс» (Германия) — главный тренер — 1993—1996
 «Торпедо»/«Локомотив» Ярославль — главный тренер — 1996—2001, 2010, сентябрь 2013 — февраль 2014
 «Лада» Тольятти — главный тренер — 2001—2006, 2008—2010
 «Химик» Мытищи — 2006—2007
 «Торпедо» Нижний Новгород — декабрь 2007 — январь 2008
 Молодёжная сборная России
 Сборная России — помощник главного тренера, 1993, 1998
 Сборная Латвии — главный тренер, 2006

После внезапного прекращения финансирования «Лады» в самом начале сезона 2005/2006 и ухода 16 ведущих игроков сформировал новую команду из игроков фарм-клуба и свободных агентов, в основном молодёжи, ранее не игравшей в Суперлиге. Вопреки многочисленным прогнозам о последнем месте в чемпионате, клуб занял 9-е место по итогам регулярного первенства, выбил чемпиона прошлого сезона в первом раунде плей-офф и завоевал Континентальный кубок.

Осенью и зимой 2009—2010 гг. испытывал проблемы с сердцем, из-за чего пропустил несколько матчей на скамейке запасных «Лады». Во время отсутствия Воробьёва обязанности главного тренера тольяттинцев исполнял Сергей Светлов.

6 февраля 2010 года подал в отставку с поста главного тренера «Лады», находящейся в состоянии финансового кризиса, и спустя почти 10 лет после ухода из Ярославля, вновь вернулся туда и возглавил «Локомотив» до окончания сезона КХЛ 2009/2010. В декабре 2010 года возглавил молодёжную команду «Локомотива» — «Локо». 8 сентября 2011 года стало известно, что после авиакатастрофы, в которой погиб основной состав «Локомотива», Пётр Воробьёв согласился возглавить новый состав возрождаемого клуба «Локомотив», что и произошло 9 декабря.

Позже Воробьёва сменил американский специалист Том Роу, и тот вернулся к руководству молодёжной командой. 19 сентября 2013 клуб объявил о расторжении контракта с Роу из-за неудовлетворительных результатов. Главным тренером «Локомотива» вновь стал Пётр Воробьёв. Руководил клубом до 2014 года.

23 ноября 2015 года возглавил выступающую в МХЛ команду «СКА-1946», входящую в структуру клуба СКА. В 2016 году, оставаясь в системе петербургского армейского клуба, возглавил выступающую в ВХЛ «СКА-Неву».

Достижения 
 Чемпион Межнациональной хоккейной лиги — 1993
 Серебро Кубка европейских чемпионов — 1991, 1993
 Золото чемпионата России-1997
 Бронза чемпионата России-1998
 Бронза чемпионата России-1999
 Серебро чемпионата России-2005
 Бронза чемпионата России-2003
 Бронза чемпионата России-2004
 Чемпион Континентального кубка-2006
 Золото чемпионата мира-1992
 Серебро чемпионата мира-1998
 Серебро чемпионата мира-2000
 Бронза — чемпионата мира-1997
 Золото чемпионата мира-1993
 Серебро Олимпийских игр-1998

Награды 
 Орден Дружбы (1996 год);
 Медаль «За труды во благо земли Ярославской» II степени (30 апреля 2015 года).

Статистика (главный тренер) 
 (данные до 1996 г. не приведены)Последнее обновление: 27 февраля 2013 года
 Цвет фона соответствует медалям

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты СССР
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры молодёжной сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Тренеры ХК «Динамо» Рига
Тренеры ХК «Динамо» Москва
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Лада»
Тренеры ХК «Атлант»
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Тренеры ХК «Локо»
Выпускники Латвийской академии спортивной педагогики
Тренеры сборной Латвии по хоккею с шайбой